Prašník může být:

 Prašník – část květu
 Prašník (hradiště) – pravěké hradiště na Slovensku
 Prašník (okres Piešťany) – slovenská obec v okrese Piešťany